Il singolare del torneo di tennis Jakarta Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Onny Parun che ha battuto in finale Kim Warwick 6-3, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Roscoe Tanner (quarti di finale)
 Dick Stockton (secondo turno)
 Phil Dent (primo turno)
 Onny Parun (campione)

 Ross Case (quarti di finale)
 Ismail El Shafei (secondo turno)
 Hans Jurgen Pohmann (primo turno)
 Jürgen Fassbender (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Jakarta Open 1974